Red Lake, census-designated place située en Arizona ;
 le comté de Red Lake, comté du Minnesota ;
 Red Lake Falls, ville du Minnesota ;
 Red Lake (Ontario), ville de l'Ontario ;
 Red Lake (Minnesota), lac du Minnesota ;
 , lac en Floride ;
 .

Voir aussi